Andreas Goldberger (1972), Oostenrijks schansspringer
 Arthur Goldberger (1930-2009), Amerikaans econometrist
 Thein & Goldberger, historisch Oostenrijks merk van motorfietsen

Zie ook 
 Goldberg (doorverwijspagina)